OTG steht für:
 n-Octyl-β-D-1-thioglucopyranosid, chemische Verbindung
 Off-the-grid, netzunabhängige Lebensweise
 Ostfriesische Tee Gesellschaft, deutscher Teehersteller
 USB On-the-go, eine Verbindung mehrerer externer Geräte untereinander, siehe Universal Serial Bus #USB On-the-go
 One-Two-Go Airlines (ICAO-Code), thailändische Fluggesellschaft

.otg steht für:
 eine Dateiendung für OpenDocument graphics templates, siehe OpenDocument #Dateiendungen und MIME-Typen

Abkürzung